Emerson Palmieri dos Santos (Santos, 3 augustus 1994) – alias Emerson – is een Braziliaans-Italiaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij tekende in januari 2018 een contract tot medio 2022 bij Chelsea, dat circa €20.000.000,- voor hem betaalde aan AS Roma. Dat kreeg daarbij tot circa €8.000.000,- extra aan eventuele bonussen in het vooruitzicht. Emerson debuteerde in 2018 in het italiaans voetbalelftal.in 2022 verkaste hij naar West Ham United FC.

Clubcarrière 
Emerson is afkomstig uit de jeugd van Santos. Op 17 juni 2012 debuteerde hij in de Braziliaanse Série A tegen Fluminense. Gedurende het seizoen 2014/15 werd de vleugelverdediger verhuurd aan US Palermo. Santos verhuurde Emerson op 31 augustus 2015 aan AS Roma. Op 4 oktober 2015 debuteerde hij voor de Italiaanse hoofdstedelingen, in een competitiewedstrijd tegen zijn ex-club Palermo. Hij kwam na 66 minuten in het veld als vervanger voor Iago Falque. in 2018 verkaste hij naar Chelsea waarna hij in het seizoen 2021/22 verhuurd werd aan Olympique lyon. In 2022 tekende hij een vierjarig contract met een optie tot nog een jaar bij West Ham United FC waar hij zal gaan spelen met rugnummer 33.

Clubstatistieken

Bijgewerkt t/m 24 augustus 2022.

Interlandcarrière 
Emerson speelde vijftien interlands voor Brazilië –17, waarin hij eenmaal tot scoren kwam. In 2018 verkoos hij echter het Italiaans voetbalelftal boven Brazilië.

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer